Holdfast Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Holdfast Bay (region), South Australia, 
 Holdfast Bay (vik), South Australia, Adelaide, 

Robotskapade Australienförgreningar